Canales ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Canales (* 1961), spanischer Flamenco-Tänzer und Schauspieler
 Gustavo Canales (* 1982), chilenischer Fußballspieler
 Fernanda Canales (* 1974), mexikanische Architektin
 Héctor Delpino Canales (* 1938), chilenischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Jenny Canales (* 1947), chilenische Künstlerin, Galeristin und Lyrikerin
 José Antonio Canales Motiño (* 1962), honduranischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Danlí
 Manuel Canales (1747–1786), spanischer Violoncellist und Komponist
 Marta Canales (1895–1986), chilenische Geigerin, Pianistin, Chorleiterin und Komponistin
 Oswaldo Osorio Canales († 2010), venezolanischer Politiker, Unternehmer und Jurist
 Ricardo Canales (* 1982), honduranischer Fußballspieler
 Sergio Canales (* 1991), spanischer Fußballspieler

Canales ist der Name folgender Orte:
 Canales (Ávila) in spanischen Provinz Ávila

Siehe auch:
 Canales-Talsperre, Stausee an Fluss Genil in der spanischen Sierra Nevada bei Güéjar Sierra, Provinz Granada, Andalusien
 Canales Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln
 Canale
 Canalis
 Canal